Colombara ima više značenja:
 Colombara, Alessandria
 Colombara, Cremona
 Colombara, Mantua
 Colombara, Padova
 Colombara, Parma
 Colombara, Pavia
 Colombara, Perugia
 Colombara, Pesaro-Urbino
 Colombara, Piacenza
 Colombara, Rovigo
 Colombara, Verona
 Colombara, Vicenza